Il doppio del torneo di tennis Guzzini Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Manuel Jorquera e Frank Moser che hanno battuto in finale Rodolphe Cadart e Dudi Sela 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Santiago González (quarti di finale)
 Francisco Cabello /  Adrián García (semifinali)

 Manuel Jorquera /  Frank Moser (Campioni)
 Luis Lobo /  Juan Mónaco (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2003